Ли́дога — село в Нанайском районе Хабаровского края. Административный центр Лидогинского сельского поселения.

История 
Основано 20 июня 1928 года. Первое поселение было небольшим (около 30 домов). В конце 1930-х годов началось основное строительство силами спецпереселенцев. Были построены школа, клуб, здание сельсовета. Основные занятия — ловля рыбы и скотоводство.

География 
Село Лидога стоит на правом берегу протоки Че́нка (правобережная протока Амура), расстояние до истока протоки (до судового хода) около 8 км.

Население

Транспорт 

Село расположено в 2 км от 214-го километра трассы Р454 (Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре).

От окрестностей села начинается автодорога «Лидога — Ванино».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Лидога в Викимапии

Населённые пункты Нанайского района
Населённые пункты на Амуре
Появились в 1928 году в России
1928 год в Хабаровском крае